Deve la sua fortuna al film La notte dei morti viventi del 1968 di George A. Romero, del quale fu produttore, truccatore, compositore ed attore nel ruolo di Harry Cooper.

Hartman è nato a Pittsburgh, in Pennsylvania. Prima di entrare nel mondo del cinema è stato un giornalista radiofonico. La sua ultima apparizione nel grande schermo risale al 1996 nell'horror B-movie Santa Claws.

È morto il 22 settembre 2007 a 80 anni di cancro del pancreas..

Note

Collegamenti esterni